Dal Sasso ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Dal Sasso (* 1968), französischer Jazzkomponist
 Cristiano Dal Sasso (* 1965), italienischer Paläontologe
 Guidina Dal Sasso (* 1958), italienische Skilangläuferin